Desa Cimenteng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cimenteng (administrativ by i Indonesien, lat -6,64, long 107,83), Jawa Barat, 
 Desa Cimenteng (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 107,06), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar